

Muzyka 
 Defender (singel Manowar)
 Defender (singel Gabrielli Cilmi)
 Defender (album) – album Rory'ego Gallaghera

Informatyka 
 Windows Defender – program chroniący przed programami szpiegującymi
 Mac Defender – koń trojański

Gry komputerowe 
 Defender (gra komputerowa) – gra komputerowa z 1981 roku

Inne 
 Land Rover Defender – samochód terenowy produkowany przez Land Rovera
 Defender M – tkanina trudnopalna
 Defenders – amerykański serial science fiction
 Defender – nagroda przyznawana na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach